Abbrand steht für:
 Abbrand (Feststoffverbrennung), die Art der Verbrennung bei groben Feststoffen
 Abbrand (Kerntechnik), eine physikalische Größe in der Kerntechnik und Reaktorphysik
 Abbrand (Metallurgie), eine Bezeichnung für Metallverlust
 Kiesabbrand, Rückstände nach dem Rösten von sulfidischen Erzen in der Schwefelsäure-Industrie.

Siehe auch:
Abbranderscheinung